Biszku ist der Familienname folgender Personen:
 Béla Biszku (1921–2016), ungarischer kommunistischer Politiker
 Éva Biszku (* 1953), ungarische Volleyballspielerin
 Zsuzsa Biszku (* 1953), ungarische Volleyballspielerin